Alberto Marenco di Moriondo – ammiraglio e partigiano italiano
 Carlo Marenco di Moriondo – militare e marinaio italiano
 Giulio Cesare Marenco di Moriondo – nobile italiano

Pagine correlate
Moriondo